Serrambi pode ser:

 Praia do Serrambi - praia do litoral pernambucano.
 Serrambi - conjunto da Zona Sul de Natal, Rio Grande do Norte.

Desambiguação